Walt Disney Animation Studios — американская анимационная студия (компания), которая является ключевым составным звеном компании Уолта Диснея.

Ниже приводится список анимационных фильмов, созданных данной студией. Для рекламных целей в конце 1980 года The Walt Disney Company начала нумеровать каждый фильм. С помощью этого метода они могли объявить, что следующий фильм — это «N-й полнометражный анимационный фильм Диснея». После введения нумерации была выделена группа фильмов, которая также стала известна под общим названием «Диснеевский анимационный канон». Многие историки кино и поклонники анимации ссылаются на них как на Диснеевскую «классику» или Диснеевские «полнометражки». На сегодняшний день система нумерации сохраняется.

Фильмография 
Этот список включает мультфильмы, созданные Walt Disney Animation Studios.

Выпущенные мультфильмы

Предстоящие мультфильмы

Связанные производства

Приём

Кассовые сборы

Критический ответ

Победы и номинации премии «Оскар»

См. также 
 
 Список игровых ремейков Disney
 Список анимационных фильмов Pixar
 Список полнометражных анимационных фильмов компании Уолта Диснея

Заметки

Примечания

Ссылки 
 
 

 
Walt Disney Animation
Disney